Hrvatska:
 Mlinište (Zažablje), naselje u općini Zažablje
 Mlinište (Velebit), polje na Velebitu
 Mlinište (pritoka Česme), pritoka Česme

BiH:
 Mlinište (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Grad
 Mlinište (prijevoj), prijevoj na cesti Glamoč - Mrkonjić Grad